Jan Krzysztof – książę legnicki
 Jan Krzysztof – polski taternik, naczelnik TOPR-u od 1998
 Jan Krzysztof – francuski serial

Zobacz też